Santo Tomé (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
 Santo Tomé (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Santo Tomé (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
 Santo Tomé (Jaén), een gemeente in de Spaanse provincie Jaén